Инема — топоним и гидроним в России:

 Инема — деревня в Олонецком районе республики Карелия.
 Инема — река в Лодейнопольском районе Ленинградской области и Олонецком районе республики Карелия.
 Инема — посёлок при станции в Лодейнопольском районе Ленинградской области
 Инема — остановочный пункт (бывшая железнодорожная станция) на линии Лодейное Поле — Янисъярви.